Słuchi (ros. Слухи) – jedyny album studyjny rosyjskiej piosenkarki Anny Siemienowicz, wydany w 2008 roku przez Amusic Records Company.

Lista utworów 
Źródło: Discogs

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
Albumy muzyczne wydane w roku 2008